Murvica je lahko:
 Murvica, Bol (Hrvaška)
 Murvica, Poličnik (Hrvaška)